Ginzel ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Ginzel (1909–1989), Chemiker, Rauchwarenveredler und Fachautor in der Pelzbranche
 Arndt Ginzel (* 1972), deutscher Journalist
 Friedrich Karl Ginzel (1850–1926), österreichischer Astronom
 Günther Bernd Ginzel (* 1946), deutscher Journalist
 Gustav Ginzel (1932–2008), deutsch-tschechischer Bergsteiger und Weltenbummler
 Hans-Henning Ginzel (* 1988), deutscher Komponist und Cellist
 Hubert Ginzel (1874–1950),  österreichischer Kartograph
 Ingeborg Ginzel (1904–1966), deutsche Mathematikerin
 Jakob Ginzel (1792–1862), böhmischer Maler
 Joseph Augustin Ginzel (1804–1876), österreichischer Theologe
 Lars Ginzel (* 1979), deutscher Toningenieur
 Reiner Ginzel, deutscher Cellist
 Willi Ginzel (* 1923), deutscher Fußballspieler
 Wolfgang Ginzel (1933–2004), deutsch-tschechischer Bergsteiger und Fotograf

Ginzel steht für:
 Ginzel (Mondkrater)

Siehe auch: 
 Günzel
 Kinzel